Всадник:

 Всадник — человек верхом на лошади, верблюде, осле, слоне или другом животном.
 Всадник — опера в трёх действиях финского композитора Аулиса Саллинена
 Всадник — хутор в составе Александровского района Ставропольского края
 Всадник — залив в северной части бухты Провидения в пределах Провиденского района Чукотского автономного округа.
 Всадник — казанская художественная группа 1920—1924 гг.
 «Всадник» — клипер Российского императорского флота.
 «Всадник» — минный крейсер типа «Казарский» Российского императорского флота.

См. также 

 
 
 Всадники — одно из привилегированных сословий в Древнем Риме.
 Всадники — в Спарте отборный отряд, состоявший из трёхсот молодых спартиатов, прошедших специальный отбор.
 Всадники (The Horsemen Aerobatic Team) — частная американская аэробатическая группа.
  — персонаж, распространённый в фольклоре различных народов.
 Эскадренные миноносцы типа «Всадник» — тип эскадренных миноносцев.
 Всадники Апокалипсиса — персонажи из шестой главы Откровения Иоанна Богослова.
 Всадники Перна — цикл романов о Перне, написанный Энн Маккефри.
 Всадник по имени Смерть — российский кинофильм.

Всадники